Фи́зико-техни́ческий институ́т и́мени А. Ф. Ио́ффе РАН (полное официальное название с января 2012 г. — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук, официальное сокращённое название — ФТИ им. А. Ф. Иоффе, также известен как Физтех, ранее употреблялись сокращения ФТИАН и ЛФТИ) — один из крупнейших научно-исследовательских институтов России, основан Абрамом Фёдоровичем Иоффе в 1918 году. Находится в Санкт-Петербурге.

Специализируется в области физики твёрдого тела, полупроводниковых приборов, плазмы, космоса. Занимает первую строчку в списке российских институтов по суммарному индексу цитирования научных публикаций своих сотрудников.

В 2022 году институт был включён в санкционные списки США на фоне вторжения России на Украину.

Расположение

Площадки 
Физико-технический институт расположен в северо-западной части Санкт-Петербурга. Имеется две площадки: основная около станции метро «Политехническая» и в Шувалово.

Почтовый адрес — Политехническая ул., 26. По этому адресу находятся историческое главное здание ФТИ и ряд исследовательских корпусов. К основной площадке также относится состоящее из группы корпусов здание на Политехнической ул., 28, построенное для института в конце 1970-х. Шуваловская площадка расположена отдельно, в нескольких километрах от основной.

Главное здание 

Здание на Политехнической улице, д. 26, построено в 1912—1916 годах в неоклассическом стиле по проекту архитектора Г. Д. Гримма для «убежища для престарелых неимущих потомственных дворян в память 300-летия дома Романовых» на сорок призреваемых, на втором этаже устроили церковь (ныне Малый актовый зал института). Средства на постройку здания выделило губернское Дворянское собрание.

В 1920 г. здание приспособили под институт по проекту гражданских инженеров П. И. Сидорова и Ю. В. Билинского. Торжественная передача здания институту состоялась 4 февраля 1923 года. Угловая левая (со стороны Политехнической ул.) часть здания (два этажа) до 1953 года была квартирой А. Ф. Иоффе.

В 1927—1928 гг. пристроили дворовую часть. В 1970 г. здание частично перестроили и расширили по улице Курчатова.

Перед главным фасадом установлены бюсты А. Ф. Иоффе (скульптор Г. Д. Гликман, 1964 год) и Б. П. Константинова (скульптор М. К. Аникушин, 1975 г.). По обеим сторонам от главного входа расположены мемориальные доски: слева от входа — С. Н. Журкову, Ю. Б. Харитону, А. П. Александрову, Я. И. Френкелю, В. М. Тучкевичу; справа от входа — И. В. Курчатову, Б. П. Константинову, Н. Н. Семёнову.

Подразделения 
В ФТИ им. А.Ф. Иоффе в настоящее время пять крупных отделений (одно из которых формально называется не отделением, а «центром»):
 Центр физики наногетероструктур;
 Отделение твердотельной электроники;
 Отделение физики твёрдого тела;
 Отделение физики плазмы, атомной физики и астрофизики;
 Отделение физики полупроводников и диэлектриков.
Каждое из отделений включает несколько научных лабораторий.

Подготовка кадров 
Институт вовлечён в подготовку кадров. Здесь часто проходят практику студенты петербургских вузов, в первую очередь СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова, СПбПУ, ЛЭТИ, ИТМО, СПбГТИ, нацеленные на научную деятельность.

В ФТИ имеется отдел аспирантуры и докторантуры, функционируют четыре диссертационных совета. С 2017 года Институт в числе (на 2023 г. — 32) наиболее авторитетных научно-образовательных организаций России наделён правом присуждения учёных степеней без взаимодействия с ВАК РФ.

История

Основание 
Датой создания института считается 23 сентября 1918 года — день подписания декрета о создании физико-технического отдела Государственного рентгенологического и радиологического института. По сложившейся традиции днем празднования юбилеев института принято 29 октября - дата рождения А.Ф. Иоффе. С момента основания в институте работает радиевое отделение, одним из организаторов которого был Л. В. Мысовский.

В 1922 году отделения получили статус отдельных научных институтов. Одной из задач Радиевого института были исследования радиоактивных элементов, в первую очередь — радия. Директором Радиевого института стал В. И. Вернадский, его заместителем — В. Г. Хлопин, физический отдел института возглавил Л. В. Мысовский.

На основе Физико-технического отдела, возглавляемого А. Ф. Иоффе, был создан Государственный физико-технический рентгенологический институт.

В довоенном СССР 
 1 января 1922 года — Физтех становится самостоятельной организацией под названием Государственный физико-технический рентгенологический институт (ГФТРИ).
 1925—1931 — образована Центральная физико-техническая лаборатория при ВСНХ, и после ряда переименований объединяется с ГФТРИ в Государственный физико-технический институт (ГФТИ) при ВСНХ (постановление ВСНХ подписано Г. К. Орджоникидзе 10 мая 1931 года).

 1932 — ГФТИ преобразован в Комбинат физико-технических институтов, руководимый А. Ф. Иоффе. В его составе — Физико-технический институт (руководитель А. Ф. Иоффе), Электрофизический институт (ЛЭФИ, руководитель А. А. Чернышёв) и Институт химической физики (руководитель Н. Н. Семёнов). Образуются лаборатории по изучению атомного ядра во главе с И. В. Курчатовым и физики полупроводников во главе с А. Ф. Иоффе. Кабинет теоретической физики преобразуется в теоретический отдел (руководитель Я. И. Френкель).
 23 ноября 1933 года — деятельность Комбината прекращается и из него выделяются Ленинградский ФТИ (директор А. Ф. Иоффе), Электрофизический институт (ЛЭФИ, директор А. А. Чернышёв) и Институт химической физики (ИХФ АН СССР, директор Н. Н. Семёнов). В 1935 году ЛЭФИ был расформирован, а на его базе организован новый, «закрытый» институт НИИ-9 с оборонной тематикой, включавшей и радиолокацию. Научным руководителей его стал М. А. Бонч-Бруевич, директором — Н. И. Смирнов. К началу войны усилиями учёных и инженеров ЛФТИ, НИИ-9 и других организаций были созданы опытные наземные радиолокационные станции.
 1936 год — начало работ по защите кораблей от магнитных мин и торпед (руководитель — А. П. Александров). В итоге была создана система размагничивания, в годы войны устанавливавшаяся на корабли и катера. Ни один корабль, оснащённый этой системой, не подорвался на немецких магнитных минах.
 5 марта 1938 — письмо сотрудников ЛФТИ во главе с А. Ф. Иоффе председателю СНК СССР В. М. Молотову о необходимости развития экспериментальной базы ядерных исследований.
 28 мая 1939 — институт включается в состав АН СССР. Принята на вооружение разработанная сотрудниками института РЛС "Редут".
 21 июня 1941 — подписан акт о вводе в строй здания циклотронной лаборатории института.

1941—1945 
 Август 1941 — часть лабораторий эвакуируется в Казань. Казанская группа работает под руководством А. Ф. Иоффе. Лабораториями, оставшимися в Ленинграде, руководит П. П. Кобеко.
 28 сентября 1942 — вышло Распоряжение ГКО № ГКО-2352сс «Об организации работ по урану», в соответствии с которым из сотрудников, находящихся в Казани, организуется лаборатория атомного ядра. В 1943 году в процессе развития атомного проекта лаборатория преобразована в Курчатовский институт.
 Февраль 1945 — эвакуированные в Казань лаборатории возвращаются в Ленинград.

После войны 

 1946 — начаты исследования по разделению изотопов в рамках Атомного проекта СССР. Пуск циклотрона ЛФТИ — крупнейшего в стране.
 1956 — начало строительства реактора ВВР-М и образование филиала ЛФТИ в Гатчине (ныне это Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова РАН), куда переводятся исследования по ядерной физике (научный руководитель Д. М. Каминкер).
 3 декабря 1960 — ЛФТИ присваивается имя А. Ф. Иоффе.
 19 апреля 1968 — Указом Президиума Верховного Совета СССР ЛФТИ им. А. Ф. Иоффе награждён орденом Ленина.
 1971 — отделение Института ядерной физики (ЛИЯФ) и присоединение Института полупроводников.

 1974 — в ФТИ создан отдел вычислительной техники, получивший название Ленинградский вычислительный центр (ЛВЦ) АН СССР. В 1978 году он был преобразован в Ленинградский научно-исследовательский вычислительный центр (ЛНИВЦ) АН СССР, а в 1985 году — в самостоятельный Ленинградский институт информатики и автоматизации (ЛИИАН). Вокруг него начинается строительство всесоюзной компьютерной сети, получившей название Академсеть.
 1980 — запуск крупнейшего в серии токамака ТУМАН-3.
 2002 — на базе ФТИ им. А. Ф. Иоффе создан АФТУ.

Сотрудники

Нобелевские лауреаты 

 Н. Н. Семёнов (лауреат Нобелевской премии по химии 1956 года)
 Л. Д. Ландау (лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года)
 П. Л. Капица (лауреат Нобелевской премии по физике 1978 года)
 Ж. И. Алфёров (лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года)

Директора института 
 До 1950 — А. Ф. Иоффе
 1950—1957 — А. П. Комар
 1957—1967 — Б. П. Константинов
 1967—1987 — В. М. Тучкевич
 1987—2003 — Ж. И. Алфёров
 2003—2017 — А. Г. Забродский
 Январь—сентябрь 2018 — С. В. Лебедев (и.о.)
 С октября 2018 — С. В. Иванов (и.о. по 5 августа 2019)
В мае 2019 года С. В. Иванов избран руководителем института (двумя другими претендентами были Ю. Г. Кусраев и А. А. Лебедев). После урегулирования формальностей, 6 августа 2019 года Иванов официально занял директорский пост.

Известные учёные

Научные журналы 
ФТИ является соучредителем 5 научных журналов: «», «Журнал технической физики», «Письма в журнал технической физики», «Физика и техника полупроводников», «Оптика и спектроскопия».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФТИ им. Иоффе

Санкт-Петербургский научный центр РАН
Научные институты, основанные в 1918 году
Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН
Отделение физических наук РАН
Организации России, самостоятельно присуждающие учёные степени
Технологические компании России
Институты РАН
Научные институты СССР
Научно-исследовательские институты Санкт-Петербурга
Физические институты
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину